

Топоніми 
 Котохіра — містечко в Японії, у префектурі Каґава.
 Котохіра — гора в Японії, у префектурі Каґава.

Інше 
 Котохіра — синтоїстьке святилище в Японії, у префектурі Каґава.